Polman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Polman (* 1961), niederländischer Physiker
 Connie Polman-Tuin (* 1963), kanadische Siebenkämpferin
 Estavana Polman (* 1992), niederländische Handballspielerin
 Han Polman (* 1963), niederländischer Politiker
 Paul Polman (* 1956), niederländischer Manager

Siehe auch:
 Pohlmann
 Pollmann
 Polmans
 Bolman